Дивизионный генерал Сельсо Торрелио Вилья был назначен президентом Боливии верховным командованием боливийской армии 4 сентября 1981 года и 7 сентября 1981 года сформировал новый кабинет министров.

НРД — Националистическое революционное движение

БСФ — Боливийская социалистическая фаланга

НДД — Националистическое демократическое действие

СХП — Социал-христианская партия

Примечания 

Списки правительств Боливии